Борычевка () — река на Украине, протекает по территории Теребовлянского района Тернопольской области. Левый приток реки Гнезна (бассейн Днестра).

Вытекает из источника около села Борычевка. Впадает в реку Гнезна к северу от села Лошнев.

Длина реки 15 км. Площадь бассейна 43 км². Уклон 5,5 м/км.

Литература 
 

Притоки Гнезны
Реки Теребовлянского района